Баутс — фамилия. Известные носители:
 Баутс, Альберт
 Баутс, Дирк